We're Not Gonna Take It puede referirse a:

 «We're Not Gonna Take It», una canción de Twisted Sister; o
 «We're Not Gonna Take It», una canción de The Who incluida en el álbum Tommy.